Tarik Yildiz, né en  à Paris, est un auteur et sociologue français privilégiant les enquêtes de terrain. Il est par ailleurs enseignant et conseiller / consultant pour les administrations publiques.

Biographie 
Après des études à l’Institut d'études politiques de Paris, il poursuit un doctorat sur la question de l’intégration sociale dans les banlieues des grandes agglomérations françaises. Rattaché au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA), il soutient sa thèse de doctorat intitulée Islam, lien social et délinquance dans les quartiers défavorisés d’Île-de-France sous la direction de Claude Dargent,  professeur des universités (CEVIPOF) en obtenant les félicitations d’un jury composé de Claude Dargent, Farhad Khosrokhavar, Anne-Sophie Lamine et Michel Kokoreff.

Auteur de plusieurs articles et essais sur les questions d’intégration sociale il a notamment publié Le racisme anti-blanc aux éditions du Puits de Roulle en 2010 qui a reçu un important écho médiatique. Fin 2016, il publie une enquête sur les musulmans de France aux éditions du Toucan Qui sont-ils ? Enquête sur les jeunes musulmans de France préfacée par Hugues Lagrange. Dans cet ouvrage, il dresse un panorama des musulmans de France d'une grande diversité allant d'individus souhaitant remplacer le vide idéologique par le religieux à d'autres parfaitement assimilés qui "refusent d'ailleurs toute discrimination positive et tout intermédiaire entre l'Etat et les citoyens, a fortiori reposant sur des considérations religieuses ou ethniques et revendiquent une forme d'invisibilité". Fin 2020, il publie De la fatigue d'être soi au prêt-à-croire. Lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste décryptant les mécanismes de radicalisation (fatigue d'être soi comblée par une idéologie totalisante, société de la liberté individuelle, liens avec la délinquance...) en proposant des pistes de solutions. Il récuse l'idée d'un islam gallican et la discrimination, y compris positive. 

Ses domaines de recherche concernent les questions de cohésion sociale, les enjeux d’intégration et de radicalisme, y compris religieux. Ses travaux mettent notamment en évidence le lien entre petite délinquance et radicalité / djihadisme, mentionnés dans le rapport du Sénat publié en 2020 sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre.

Enseignant à Sciences Po Paris, il dirige l’Institut de recherche sur les populations et pays arabo-musulmans et publie régulièrement concernant le fait religieux, l’intégration sociale et les pistes de solutions opérationnelles pour favoriser le lien social. Il publie également sur les problématiques internationales (ex. Turquie, Syrie) et la modernisation de l'action publique.

Bibliographie

Ouvrages 

 Le Racisme anti-blanc. Ne pas en parler, un déni de réalité, Nîmes, Editions du Puits de Roulle, 2010
 Qui sont-ils ? Enquête sur les jeunes musulmans de France, Paris, Editions du Toucan / L’Artilleur, 2016
De la fatigue d’être soi au prêt-à-croire. Lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste, Nîmes, Editions du Puits de Roulle, 2020

Articles (sélection) 
 « Islam et lien social dans les quartiers défavorisés d’Île-de-France », Sociétés. 2017, vol.138 no 4. p. 73‑84
« S’attaquer au traitement de la délinquance constitue une manière de traiter l’une des sources du radicalisme », Journal Le Monde, 4 avril 2021
« En France, la radicalisation islamiste prend souvent sa source dans la délinquance» », Journal Le Figaro, 26 février 2021
« L’instauration d’une discrimination positive qui ne dit pas son nom comporte de nombreux dangers », Journal Le Monde, 2 février 2021
« L’enjeu n’est pas la structuration de l’islam mais la lutte contre une idéologie », Journal Le Monde, 
« De la petite délinquance au djihad : des liens à briser », Huffington Post, 
 « La délinquance : question sous-jacente du débat sur l’islam », Journal Le Monde, 
 « Affaire Merah : mieux prendre en charge la primo-délinquance », Huffington Post, 
 « Marche républicaine : toute la France en deuil… ou presque », Le Figaro, 
 « Des banlieues au djihad : itinéraire d’une certaine jeunesse française », Le Figaro, 
 « Terrorisme : "Après chaque attentat, il est proposé de modifier la loi. Appliquons plutôt le droit existant" », JDD, 
 « La face peu connue des musulmans français », Milkipress, 
 « Un concept problématique : le racisme anti-blanc », Contreligne, 
 « Turquie : de nouvelles élections législatives, et après ? », Libération, 
 « Les enjeux des élections législatives en Turquie », Le Monde, 
 « Turquie : la fin d’un modèle ? » Huffington Post, 
 « La contestation en Turquie » Le Figaro, 
 « Tensions dans les rues d’Antioche », Libération, 
 « La Turquie et le Printemps arabe », Contreligne et Huffington Post, 
 « Portrait d’Ali Sleïman », Huffington Post,

Notes et références

Liens externes  
     
     
 

Sociologue français du XXIe siècle
Enseignant-chercheur en France
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Naissance à Paris
Naissance en 1985